Oakley může být:

 Oakley (Kalifornie)
 Oakley (Delaware)
 Oakley (Idaho)
 Oakley (Kansas)
 Oakley (Maryland)
 Oakley (Michigan)
 Oakley (Utah)
 Oakley (Wisconsin)
 Oakley (Wyoming)